Nazwy geograficzne w Bośni i Harcegowinie
 Župa – wieś w kantonie dziesiątym, w gminie Drvar
 Župa – wieś w kantonie hercegowińsko-neretwiańskim, w gminie Trebinje
 Nazwy geograficzne w Chorwacji
 Župa – wieś w żupanii splicko-dalmatyńska, w gminie Zagvozd
 Nazwy geograficzne na Czarnogórze
 Župa – wieś w gminie Danilovgrad
 Nazwy geograficzne w Serbii
 Župa – wieś w okręgu raskim, w gminie Tutin
 Nazwy geograficzne w Słowenii
 Župa – osada w gminie Trbovlje
 Inne
 FK Župa – serbski klub piłkarski

Zobacz też 
 Żupa
 Dobrska Župa
 Župa Dubrovačka
 Župa Srednja